

Электронный экспедитор 
Электронный экспедитор представляет собой инновационную модель транспортно-экспедиционной компании, в основе которой лежит комплексная автоматизация внешних (front-end) и внутренних (back-end) процессов с использованием прорывных цифровых технологий на всех этапах обслуживания взаимодействия с клиентами, перевозчиками и бизнес-партнерами.

Для предоставления широкого спектра дополнительных услуг электронный экспедитор формирует цифровую экосистему, инкорпорируя в ее контур технологические платформы бизнес-партнеров.

Электронный экспедитор строится как компания с облегченными активами (asset light), при которой задействованные в операционной деятельности активы многократно превышают собственные активы.

Модель электронного экспедитора характеризуется низкой долей постоянных затрат, адаптируемостью к спросу на транспортно-экспедиционные услуги, масштабируемостью и высокой рентабельностью инвестированного капитала.

Автоматизация

 Перемещение груза - физика (прием заказа, маршрутизация, планирование, котирование, букинг, диспетчеризация);
 Документационное обеспечение (с клиентами, перевозчиками, сервис-провайдерами дополнительных услуг) – информационные потоки;
 Взаиморасчеты между участниками перевозок - финансовые потоки.

Технологии
 AI;
 Machine Learning;
 Big Data;
 IoT;

Цифровые инструменты
 Система управления перевозками (Transportation management system, TMS);
 Цифровые платформы – маркетплейсы для матчинга грузов и перевозчиков (Платформы DFM,Digital Freight Matching);
 Мобильные приложения для участников перевозок;
 Система управления складом (WMS, Warehouse Management System);
 Информационная система планирования ресурсов предприятия (ERP, Enterprise Resource Planning);
 Система управления заказами (OMS, Order Management System);
 Система диспетчирования перевозок (Transportation Control Tower);
 Систем а электронного документооборота (ЭДО, EDI, Electronic Data Interchange);
 Цифровые платформы в области финансовых, страховых, таможенных и других сервисов и другие.

Эффекты

Для клиентов
 Повышение удовлетворенности клиентов;

 Снижение затрат и ускорение транспортировки грузов;

 Улучшение клиентского опыта (Customer experience) во всех точках взаимодействия с экспедитором;

 Обеспечение прозрачности (Visibility) процесса и условий перевозки грузов;

 Информирование об отклонениях, рисках и ожидаемом времени прибытия груза (ETA, estimated time of arrival) в зависимости от погодных условий, состояния инфраструктуры, плотности движения и других факторов.

Для перевозчиков
 Рост доходов за счет увеличение доступной грузовой базы;

 Повышение коэффициента загрузки транспортных средств;

 Сокращение порожнего пробега транспортных средств;

 Получение доступа к привилегиям, предоставляемым в рамках программы поддержки перевозчиков;

 Устранение риска дискриминации перевозчиков с небольшим количеством транспортных средств доступа со стороны крупных грузоотправителей.

Для всех участников
 Снижение затрат на бумажный документооборот, уменьшение количества ошибок и расходов на их устранение;

 Ускорение взаиморасчетов между участниками;

 Рост масштаба и повышение эффективности бизнеса, повышение уровня взаимного доверия.

Ссылки 
 How asset-light strategies and models can boost business growth, 2021
 Digitalization in Freight Forwarding, 2019
 The Way Forward with Digital Transformation Accelerated by a Pandemic, 2021